Die Saison 1997 der Volleyball-Weltliga war die achte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 16. Mai und endete am 5. Juli. Italien gewann zum sechsten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sollten sich für das Final Six qualifizieren. Da der gesetzte Gastgeber Russland jedoch nur Gruppendritter wurde, qualifizierten sich drei Mannschaften aus Gruppe C und nur eine aus Gruppe B. Die beiden besten Mannschaften des Final Six trugen das Finale aus, der Dritte und Vierte der Gruppe spielten um den dritten Platz.

Vorrunde

Final Six und Endspiele 
Das Final Six sowie die Endspiele am 5. Juli fanden in Moskau (Russland) statt.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

1997
Volleyballveranstaltung 1997
Sportsaison 1997